Tyto alba thomensis — хищная птица семейства сипуховых, подвид обыкновенной сипухи, обитающий на территории острова Сан-Томе в Гвинейском заливе.

Описание

Внешний вид 
Общая длина птицы — 33 см; вес — 380 грамм; длина крыла — 241—264 мм.

Небольшая сова рода Tyto без «ушек»-пучков.

Записей о половом диморфизме на данный момент нет.

Серый и рыжий верх совы покрыт тёмной вуалью с заметными чёрно-белыми пятнами. Маховые и рулевые перья — красновато-коричневые, с каштановыми полосами. Лицевой диск совы коричнево-жёлтый, с затемнением, идущим от карих глаз к клюву блёклого жёлтого оттенка. Низ золотисто-коричневый, с тёмными стреловидными пятнышками. Длинные рыжие оперённые ноги заканчиваются чёрными относительно мощными когтями.

Птенцы не отличаются по виду от птенцов других разновидностей сипух.

Голос 
Скорее всего, голос Tyto aba thomensis почти не отличается от голоса обыкновенной сипухи.

Отличия от других видов 
Аллопатрическая сипуха Tyto alba detorta крупнее и светлее в окрасе, с тускло-жёлтой нижней частью тела. Африканский подвид Tyto alba affinis, находящийся на материковой части, на расстоянии в 200 км от острова Сан-Томе также больше, с белым лицевым диском и светло-серой (не тёмно-серой, как у Tyto alba thomensis) вуалью.

Распространение

Ареал 
Сова — эндемик острова Сан-Томе в Гвинейском заливе, где довольно широко распространена. Ограниченные территориально, птицы могут подвергнуться опасности из-за человеческого вмешательства (например, использования пестицидов).

Места обитания 
Предпочитает селиться в кустарниковых зарослях и полуоткрытых лесах, в скалистых областях и вблизи населённых пунктов.

Систематика 
Монотипический подвид. На данный момент рассматривается как подвид T.alba. Таксономия неопределенна; необходимы молекулярно-генетические исследования, на основании которых подвид сипухи Tyto alba thomensis может быть выделен в самостоятельный вид Tyto thomensis.

Питание 
Мало изучено. Известно, что Tyto alba thomensis охотится на мелких млекопитающих, птиц, насекомых, пауков, ящериц и лягушек.

Ссылки 
Фотография представителя подвида Tyto alba thomensis

Примечания 

Сипуховые
Птицы Африки
Эндемики острова Сан-Томе
Животные, описанные в 1852 году